Golemac est un nom de famille slave du sud (porté surtout en Bosnie et en Croatie) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Jurica Golemac (né en 1977), joueur de basket-ball slovène ;
  (né en 1976), footballeur autrichien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme croate